Plusieurs basiliques ont été consacrées sous le vocable Notre-Dame-des-Miracles :
 la cathédrale-basilique Notre-Dame-des-Miracles de Caacupé au Paraguay ;
 la basilique Notre-Dame-des-Miracles de Mauriac  en France ;
 la basilique Notre-Dame-des-Miracles de Mayenne en France.

Voir aussi 
 
 
 

~NotreDameMiracles
NotreDameMiracles